Leandro Karnal - historiador brasileiro

Localidades

Karnal
Karnal (distrito)

Desambiguação